Tewelde ist der Familienname folgender Personen:

 Hiskel Tewelde (* 1986), eritreischer Langstreckenläufer
 Jani Tewelde (* 1990), eritreischer Radrennfahrer